El Castillo de Miraflores puede hacer referencia a:

 Castillo de Miraflores, en Piedrabuena, fortaleza de origen islámico.
 Castillo de Miraflores, en Orense, castillo construido en el siglo XII por los obispos de Orense.
 Castillo de Miraflores, en Alconchel.
 Castillo de Miraflores, en El Burgo.